Borsodi László
 Borsodi László (1844–1909) tisztviselő
 Borsodi László (1860–?) polgári iskolai igazgató-tanító, író, nótaszerző

Borsody László
 Borsody László (1878–1939) őrnagy, vívómester
 Borsody László (1944) zeneszerző, zenetanár

Borsódy László
 Borsódy László (1938) keramikus
 Borsódy László (1965) trombitaművész